Erzenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Erzenbach (Elz), linker Zufluss der Elz (zum Oberrhein) in Oberwinden, Gemeinde Winden im Elztal, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Erzenbach (Milz), linker Zufluss der Milz in Waltershausen, Markt Saal an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Erzenbach (Rankach), rechter Zufluss der Rankach (zur Wolf oder Wolfach) an der Rankachmühle, Gemeinde Oberwolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Erzenbach (Thur), linker Zufluss der Thur (zur Ill) am Ortseingang von Cernay, Département Haut-Rhin (Oberelsass), Region Grand Est, Frankreich
 Erzenbach (Wiese), linker Zufluss der Wiese in Atzenbach, Stadt Zell im Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Orte:
 Erzenbach (Oberwolfach), Zinken der Gemeinde Oberwolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Erzenbach (Winden im Elztal), Zinken der Gemeinde Winden im Elztal, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Erzbach
 Erzebach